Zkratka FPS může označovat:

 střílečka z pohledu první osoby () – žánr počítačových her
 snímková frekvence () – počet snímků za sekundu
 stopa za sekundu () – jednotka rychlosti

Externí odkazy